Atlantis steht für:
 Atlantis, fiktives Inselreich, das zuerst von Platon beschrieben wurde

Bauwerke:
 Atlantis Dubai, Hotelkomplex
 Atlantis (Westerland), nie gebauter Hotelkomplex
 Atlantis Kindermuseum

Unternehmen:
 Atlantis (Fluggesellschaft), ehemalige deutsche Fluggesellschaft
 Atlantis Motor Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Atlantis (Tageszeitung), griechischsprachige Tageszeitung (1894–1973) in den Vereinigten Staaten
 Atlantis Verlag (Hürlimann), Schweizer Buchverlag
 Atlantis Verlag (Phantastik), deutscher Buchverlag
 Atlantis (Zeitschrift), ehemalige Zeitschrift

Organisationen:
 Atlantis FC, einen finnischen Fußballverein

Fahrzeuge:
 Atlantis (Flugzeug), der Name eines Wasserflugzeugs, das 1932 notlanden musste
 Atlantis (Raumfähre), US-amerikanisches Space Shuttle

Schiffe:
 Atlantis (Schiff, 1937), deutscher Hilfskreuzer während des Zweiten Weltkrieges
 Atlantis (M2666), Minensuchboot der Bundesmarine von 1968 bis 1995
 Atlantis (Schiff, 1956), deutsches Seebäderschiff
 Atlantis (Schiff, 1972), deutsches Seebäderschiff
 Atlantis (Schiff, 2000), deutsches Fahrgastschiff
 HMS Atlantis (P432), britisches U-Boot
 USS Atlantis (SP-40), US-Patrouillenboot
 Atlantis (Schiff, 1931), Forschungsschiff des Woods Hole Oceanographic Institute, Massachusetts
 Atlantis (Schiff, 1962), Forschungsschiff des Woods Hole Oceanographic Institute, Massachusetts
 Atlantis (AGOR-25), US-Forschungsschiff
 Atlantis (Schiff, 1905)

Bücher:
 Atlantis (Hellanikos), fragmentarisch erhaltenes Werk des Dichters Hellanikos von Lesbos über die Tochter des Titanen Atlas
 Atlantis (Hans Dominik), Roman von Hans Dominik
 Atlantis (Gerhart Hauptmann), Roman von Gerhart Hauptmann
 Atlantis (Stephen King), Roman von Stephen King
 Atlantis (Perry-Rhodan-Miniserie), zwölfteilige Heftromanserie, konzipiert von Ben Calvin Hary

Musik:
 Atlantis (deutsche Band), deutsche Krautrockband der 70er Jahre
 Atlantis (österreichische Band), österreichische Schlagerband
 Atlantis (Musikprojekt), britisches Musikprojekt
 Atlantis ITA, italienisches Danceprojekt
 Atlantis (Andrea-Berg-Album), Musikalbum der deutschen Schlagersängerin Andrea Berg (2013)
 Atlantis (Fler-Album), Musikalbum des deutschen Rappers Fler (2020)
 Atlantis (Sun-Ra-Album), Musikalbum des amerikanischen Musikers Sun Ra (1969)
 Lied des Sängers Donovan (Musiker) aus dem Jahr 1968

Filme und Fernsehserien:
 Atlantis (1913), Verfilmung des Romans von Gerhart Hauptmann durch August Blom
 Atlantis (1991), französisch-italienischer Film von Luc Besson
 Atlantis (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 Atlantis – Das Geheimnis der verlorenen Stadt, Disney-Zeichentrick-Kinofilm
 Atlantis – Die Rückkehr, Fortsetzung des Disney-Zeichentrickfilms auf DVD
 Atlantis, der verlorene Kontinent, US-amerikanischer Fantasyfilm (1961)
 Stargate Atlantis, Sci-Fi-Serie basierend auf dem Film Stargate, von 2004 bis 2009
 Tatort: Atlantis, TV-Krimi, 2003

Spiele:
 Atlantis (Dark Tower), elektronisches Brettspiel, international als Dark Tower erschienen (1981)
 Atlantis (Courtland-Smith), Brettspiel von Julian und C. Courtland-Smith (1982)
 Atlantis (Leo Colovini), Brettspiel von Leo Colovini (2009)
 Atlantis (Computerspiel, 1982), fixed Shooter für Atari 2600, Intellivision, Philips G7000 und VC20 (1982)
 Atlantis (Spieleserie), Computerspiel-Serie ab 1997 von Cryo Interactive Entertainment
 Atlantis PbeM, freies Multiplayer-Fantasyspiel (ab 1993)

Geografisches:
 Atlantis Bay, Australien
 Atlantis Chaos, Mars

Orte:
 Atlantis (Südafrika), in der Provinz Westkap
 Atlantis (Florida), im Palm Beach County, USA
 Atlantis (Maryland), im Anne Arundel County, USA
 Atlantis (New Jersey), im Ocean County, USA

Weiteres:
 (1198) Atlantis, Asteroid des Hauptgürtels
 Alina Atlantis (* 1966 als Alina Wollert), deutsche Künstlerin
 Atlantis (Darknet-Markt), ein Darknet-Marktplatz
 Atlantis, Automarke des fiktiven Herstellers Atlantiswerke aus Hochheim am Main, siehe Atlantis Amalfi CS 1800